Almanon ist ein Einschlagkrater auf der südöstlichen Mondvorderseite. Er liegt südöstlich des Kraters Abulfeda und nordöstlich von Geber. Östlich von ihm verläuft die Catena Abulfeda. Der Kraterrand ist stark erodiert.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem abbasidischen Kalifat Abdalla Al Mamun (786–833) benannt.

Weblinks 
 
 Almanon auf The-Moon Wiki

Einschlagkrater (Mond)